Андрия «Эра» Ойданич (, родился 13 декабря 1947 в Високе) — югославский и сербский певец и танцор, исполнитель в жанре турбо-фолк. На эстраде выступает более 40 лет. Владелец ресторана «Эра» на Ибарской автомагистрали. Участник шоу «Большой брат».

Дискография 
 1973 — Волео сам једну жену
 1974 — Опрости ми због неверства
 1974 — Рањено је срце моје
 1974 — Немој да ме тражиш
 1975 — Отишла си у свитању зоре
 1975 — Године су моје прошле
 1976 — Најдражи дан мог живота
 1977 — У шали сам љубио
 1977 — Шта је човек без вољене жене
 1978 — Ја сам Ера Златиборац
 1978 — Салома, богињо моја
 1978 — Ти си тако хтела
 1979 — Радо, лепа Радо
 1979 — Ето мене после радне смене
 1980 — Ја сам жењен све девојке знају
 1980 — Најдража слика
 1981 — Лако је теби мала
 1982 — Ти си моја шљива ранка
 1983 — Село моје, волим твоје име
 1984 — Нисам мајстор да направим буре
 1987 — Пиши шта је пила жена плава
 1989 — Ера с овог света
 1990 — Успомене
 1992 — Кажи мала
 2000 — Само бол и успомене
 2001 — Шмекер
 2002 — Казанова
 2003 — Паук

Ссылки 
 Ne stidim se seoskih poslova
  Kroz prozor leteo potpuno go!
 Биография Эры Ойданича
 Era Ojdanic at Veliki Brat VIP 2010

Певцы и певицы Сербии
Певцы и певицы Югославии
Поп-фолк-исполнители